Јерменија на избору за Дечју песму Евровизије је дебитовала 2007. године.

Победила је први пут 2010, са песмом Мама.

Учесници

Историја гласања 

Јерменија је највише поена дала...

Јерменија је добила највише поена од...

Гостовања 

Дечја песма Евровизије по државама
Јерменска музика